12. mistrovství Evropy  v basketbale proběhlo v dnech 21. dubna – 8. května v Bělehradě v Jugoslávii.

Turnaje se zúčastnilo 19 týmů, rozdělených do šesti skupin. První dva týmy postoupily do čtvrtfinálových skupin z nichž první dva postoupili do play off o medaile, družstva na třetím a čtvrtém místě hrála o 5. - 8. místo. Pátý a šestý tým hrál o 9 - 12 místo. Týmy, které v základních skupinách skončily třetím až čtvrtém místě hrály o 13. - 19. místo. Mistrem Evropy se stalo družstvo Sovětského svazu.

Výsledky a tabulky

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Čtvrtfinále A 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

Čtvrtfinále B 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

Semifinále

Finále

O 3. místo

O 5. - 8. místo

O 5. místo

O 7. místo

O 9. - 12. místo

O 9. místo

O 11. místo

O 13. - 19. místo

Skupina A

Skupina B

O 13. - 16. místo

O 13. místo

O 15. místo

O 17. - 19. místo

O 17. místo

Soupisky 
1.  SSSR

 Trenér: Alexandr Gomelskij.

2.  Jugoslávie

 Trenér: Aleksandar Nikolić

3.  Bulharsko

 Trenér: Veselin Temkov

4.  Francie

 Trenér: André Buffière.

5.  Československo

 Trenér: Ladislav Krnáč.

6.  Maďarsko 

 Trenér: János Páder.

7.  Rumunsko 

 Trenér: Constantin Herold.

8.  Belgie

 Trenér: René Mol.

9.  Polsko

 Trenér: Witold Zagórski.

10.  Turecko 

11.  Izrael

12.  NDR

13.  Španělsko 

 Trenér: Fernando Font Fenoll.

14.  Finsko

 Trenér: Kalevi Tuominen.

15.  Nizozemsko 

 Trenér: Jan Janbroers.

16.  SRN

 Trenér: Theodor Vychodil.

17.  Řecko

 Trenér: Fedon Mattheou.

18.  Švédsko

 Trenér: Juris Reneslācis.

19.  Anglie

 Trenér: Thomas Vaughan.

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 
  FIBA Europe
  Oficiální stránky FIBA (archív)
  Sportovní statistiky
  Lingua sport
  Rudé právo (duben)
  Rudé právo (květen)

Mistrovství Evropy v basketbalu mužů
Sport v Srbsku v roce 1961
Basketbal v roce 1961
Basketbal v Jugoslávii
Basketbal v Srbsku
Sportovní události v Jugoslávii
Sportovní události v Bělehradě
Sport v Evropě v roce 1961